Ab absurdo é uma expressão em língua latina cujo significado é traduzido como "partindo do absurdo". Diz-se da demonstração que se faz enfatizando o absurdo. Método de prova matemática usado sobretudo em geometria.

Palavras, frases e expressões em latim